Merzhausen ist der Name von:

 Merzhausen, Gemeinde im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Merzhausen (Bracht), Gehöftgruppe bei Bracht, Hessen
 Merzhausen (Usingen), Stadtteil von Usingen, Hessen
 Merzhausen (Willingshausen), Ortsteil der Gemeinde Willingshausen, Hessen

Siehe auch:
 Merzenhausen, Stadtteil von Jülich, Nordrhein-Westfalen
 Schanze Merzhausen, Wallburg bei Usingen im Hochtaunus, Hessen
 Schloss Merzhausen, Wasserburg bei Freiburg im Breisgau, Baden-Württemberg
 Jesuitenschloss Merzhausen, Freiburg im Breisgau
 Wasserburg Merzhausen, Wasserburg im Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Merzhausia